Belagerung von Lille steht für folgende Belagerungen der Stadt Lille, heute Département Nord, Frankreich:

 Belagerung von Lille (1054) durch Kaiser Heinrich III. (HRR)
 Belagerung von Lille (1128) durch König Ludwig VI. (Frankreich)
 Sièges de Lille (1213) durch König Philipp II. (Frankreich) und Graf Ferdinand (Flandern)
 Belagerung von Lille (1297) durch König Philipp IV. (Frankreich), nach der Schlacht von Veurne
 Belagerung von Lille (1302) durch Graf Johann I. von Namur, Rückeroberung durch den Grafen von Flandern
 Belagerung von Lille (1304) durch König Philipp IV. nach der Schlacht von Mons-en-Pévèle
 Belagerung von Lille (1667) während des Devolutionskriegs
 Belagerung von Lille (1708) während des Spanischer Erbfolgekriegs
 Belagerung von Lille (1792) während der Französischen Revolution
 Belagerung von Lille (1914) während des Ersten Weltkriegs

Siehe auch:
 Kessel von Lille (1940) während des Zweiten Weltkriegs